Josef Bergenthal bzw. Joseph Bergenthal ist der Name folgender Personen:

* Josef Bergenthal (Maler), auch Joseph Bergenthal (1821/1827–1887), deutscher Maler
 Josef Bergenthal (Schriftsteller) (1900–1982), deutscher Schriftsteller